Джустиниани — имя собственное.

 Джустиниани — разветвлённый клан патрициев.
 Джустиниани, Алессандро (1778—1843) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Джустиниани, Бризио (1713—1778) — дож Генуэзской республики.
 Джустиниани, Винченцо (1564—1637) — римский аристократ, банкир Ватикана, коллекционер живописи и антиков.
 Джустиниани, Винченцо (1516—1582) — кардинал, глава ордена доминиканцев.
 Джустиниани, Джакомо (1769—1843) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Джустиниани, Джованни (1418—1453) — генуэзский кондотьер из рода Лонго.
 Джустиниани, Лоренцо (1381—1456) — святой римско-католической церкви.
 Джустиниани, Маркантонио (1619—1688) — 107-й венецианский дож.